

Cinema 
Lights Out – film del 1923 diretto da Alfred Santell
Vittoria sulle tenebre (Lights Out) – film del 1951 diretto da Mark Robson
Lights Out – film statunitense del 2010
Lights Out – cortometraggio olandese del 2012
Lights Out – cortometraggio svedese del 2013 diretto da David F. Sandberg
Lights Out - Terrore nel buio – film del 2016 diretto da David F. Sandberg

Letteratura e fumetti 
Lights Out  – romanzo di Peter Abrahams del 1994
Lights Out, manhwa coreano
Lights Out, fumetto Disney del a 1958 di Carl Barks

Musica 
Lights Out – album discografico degli UFO del 1977
Lights Out – album discografico di Peter Wolf del 2004
Lights Out – album discografico di Lil Wayne del 2000
Lights Out – album discografico dei Sugarcult del 2006
Lights Out – singolo dei P.O.D. del 2006, tratto dall'album Testify
Lights Out – singolo dei We Are the In Crowd del 2010, tratto dall'EP Guaranteed to Disagree
Lights Out – album discografico degli Antimatter del 2003
Lights Out – album discografico di Ingrid Michaelson del 2014
Lights Out – singolo di Redfoo del 2016
Lights Out – singolo dei Royal Blood del 2017

Radio 
Lights Out – programma radiofonico statunitense in onda dal 1934 al 1947

Televisione 
 Lights Out – serie televisiva tratta dall'omonimo programma radiofonico, trasmessa dal 1949 al 1952
 Lights Out - film per la televisione statunitense del 1972 diretto da Alvin Boretz e Arch Oboler
 Fuori dal ring (Lights Out) – serie televisiva statunitense del 2011

Videogiochi 
Lights Out – videogioco per game.com